1955 Голяма награда на Монако е 2-рото за Голямата награда на Монако и втори кръг от сезон 1955 във Формула 1, провежда се на 22 май 1955 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Монако